Rislakki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1924-2017), ingénieur industriel finlandais
 (né en 1945), écrivain et caricaturiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois